Жёсткоиглый дикобраз () — вид грызунов семейства дикобразовых.

Распространение и поведение 
Обитает на острове Калимантан, в различных биотопах: от лесов до сельскохозяйственных угодий, от уровня моря до высоты 1200 м. Может жить в городах. Ведёт ночной образ жизни. Наземное животное. Питается упавшими фруктами и другой растительной пищей.

Угрозы существования 
Серьёзных угроз нет. В некоторых местах на него охотятся для еды, но это не влияет на численность популяции.

Ссылки 
 Helgen, K. & Lunde, D. 2008. Hystrix crassispinis. The IUCN
 Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed)

Дикобразовые
Млекопитающие Юго-Восточной Азии
Эндемики Калимантана
Животные, описанные в 1877 году